Власьево — топоним в России.

Топонимы

Республика Алтай 
 Власьево — село в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.

Владимирская область 
 Власьево — деревня в Киржачском районе.

Вологодская область 
 Власьево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Власьево — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.

Москва 
 Власьево — деревня в Новомосковском административном округе города Москвы.

Московская область 
 Власьево — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Власьево — деревня в Луховицком районе Московской области.

Рязанская область 
 Власьево — деревня в Рязанском районе Рязанской области.

Смоленская область 
 Власьево — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.

Тверь 
 Власьево — посёлок (бывшее село) в черте города Твери.

Тверская область 
 Власьево — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Власьево — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Власьево — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Власьево — посёлок, вошедший в 1961 году в черту города Тверь.

Хабаровский край 
 Власьево — село в Николаевском районе Хабаровского края.

Хакасия 
 Власьево — деревня в Ширинском районе Хакасии.

Ярославская область 
 Власьево — бывшая деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Власьево — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Власьево — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Власьево озеро — озеро в Ширинском районе Хакасии.